Caldeirão — panela enorme, para fazer cozinhados em grande quantidade

Geografia
 Serra do Caldeirão — serra do sul de Portugal
 Barragem do Caldeirão — barragem do distrito da Guarda, Portugal

Televisão
 Caldeirão com Mion — programa de auditório da TV Globo
 Caldeirão do Huck — antigo programa de auditório da TV Globo

Outros
 Caldeirão de Santa Cruz do Deserto — movimento messiânico ocorrido no Ceará, Brasil

Desambiguações de televisão